Harp peut faire référence à :

Patronyme 

 Alfredo Harp Helú, homme d'affaires mexicain,
  (1978- ), actrice vocale américaine,
  (1961- ), saxophoniste américain,
  (1982- ), musicien américain,
 Susana Harp (1968- ), chanteur mexicain,
  (c. 1927- ), footballeur et coach américain,
  (1949- ), politicien américain.

Sigle 

HARP est un sigle formé des 4 lettres H, A, R et P. Il peut faire référence à :

 , un algorithme utilisé en imagerie médicale,
  (2000-2002), une expérience de physique réalisée au CERN,
 , un programme fédéral américain,
 Projet HARP, un projet militaire canado-américain.
 , un jeu de rôle dérivé de Rolemaster et édité par ICE (2003).

Divers 
 Harp, une marque de bière,
  (2001-2008), un ancien magazine de musique.

Patronyme anglais
Acronyme
Homonymie d'acronyme